Ábel a rengetegben Tamási Áron 1932-ben megjelent regénye
 Ábel a rengetegben 1993-ban készült magyar játékfilm